Балта Мурадов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1908 году в селе Октябрь. Член КПСС с 1939 года.

В 1924—1975:
 дехканин,
 председатель колхоза «15 лет СССР» (имени Халтурина) Чарджоуского района,
 1940—1950 председатель Чарджоуского райисполкома,
 выпускник Чарджоуского педагогического училища,
 слушатель Ашхабадской высшей партийной школы,
 1954—1970 первый секретарь Чарджоуского райкома Компартии Туркмении,
 1970—1974 на работе в Чарджоуском обкоме КП Туркмении
 1974—1979 главный государственный инспектор Чарджоуской районной государственной инспекции по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1957 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Награждён орденами Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почёта» (дважды), и медалями, а также Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Туркменской ССР (1979).

Избирался депутатом Верховного Совета Туркменской ССР 5-го, 6-го, 7-го созывов. Делегат XXII съезда КПСС.

Умер после 1984 года.

Ссылки 
 Түркмен совет энциклопедиясы. — Ашгабат, 1980. — Т. 6.

Умершие в Туркменистане
Председатели колхозов
Председатели районных исполкомов Туркменской ССР
Первые секретари районных комитетов КП Туркменской ССР
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 7-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС